Ревия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ревия, Георгий Ноевич (род. 1999) — грузинский фигурист.
 Ревия, Лили Кондратьевна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.